Сен-Луї () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гваделупа. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7000 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Бас-Тера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гваделупа

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гваделупа